Incourt kan syfta på följande platser:

Belgien 

 Incourt, kommun, Vallonien, Province du Brabant Wallon,

Frankrike 

 Incourt, Pas-de-Calais, kommun, Département du Pas-de-Calais,